Владимир Маркович Фридланд (1919—1983) — советский учёный- и почвовед, доктор географических наук.

Биография 
Родился 21 декабря 1919 года в городе Новомосковск (Екатеринославская губерния, Украинская Народная Республика).

В 1937 году поступил на геолого-почвенный факультет Московского государственного университета, специальность «почвоведение».

В 1941 году был мобилизован в Красную Армию, направлен на учёбу в Высший военный гидрометеорологический институт в Москве. В 1944 году окончил институт по специальности «метеорология». До октября 1945 года служил инженером-синоптиком в бюро погоды Черноморского флота в городе Севастополь.

В декабре 1945 года поступил в аспирантуру Почвенного института им. В. В. Докучаева Академии наук СССР. Его научным руководителем был заведующий Отделом географии и картографии почв И. П. Герасимов.

В 1949 году защитил диссертацию по теме «Опыт изучения вертикальной зональности почв Большого Кавказа», на учёную степень кандидата геолого-минералогических наук.

В 1948—1964 годах работал в Почвенном институте:
 младший научный сотрудник (1948—1954)
 старший научный сотрудник (1954—1962)
 исполняющий обязанности заведующего отделом (1962—1964).
Занимался исследованиями процессов выветривания в тропических странах. Сформулировал учение о структуре почвенного покрова, ставшее основой составления почвенных карт разного масштаба.

В 1964 году защитил докторскую диссертацию по теме «Почвы и коры выветривания влажных тропиков на примере Северного Вьетнама» (доктор географических наук).

В июне 1964 года перешёл в Института географии АН СССР на должность старшего научного сотрудника, где проработал до 1970 года, закончив свой главный труд «Структура почвенного покрова» (1972).

С 1970 года работал в Почвенном институте им. В. В. Докучаева, заведовал Отделом географии и классификации почв.

С 1968 года читал лекции по классификации почв, структуре почвенного покрова и почвам зарубежных стран на почвенном факультете МГУ.

Главный редактор Почвенной карты СССР масштаба 1:2 500 000, изданной в окончательном виде только на территорию РСФСР (1988). Автор научной и научно-популярной литературы.

Скончался 3 октября 1983 года в Москве.

Семья 
Жена — Половицкая, Мария Ефимовна (1920—1990) — советский географ-американист, доктор географических наук.
 Дочь Фридланд, Евгения Владимировна — советский почвовед, соавтор учебника «Неспецифические соединения почвенного гумуса» (1984).

Награды и премии 
 1979 — Премия имени имени В. В. Докучаева АН СССР, за серию работ по географии и классификации почв.

Библиография 
Автор более 300 научных работ, в том числе, более 10 монографий, среди них:
 Природа Северного Вьетнама (1961)
 Почвенно-географическое районирование СССР (1962, соавтор)
 Почвы и коры выветривания влажных тропиков (1964)
 В. Между Гималаями и Аравийским морем . М. Мысль. 1968. 174 с, карт., 12 л. ил.
 Почвенная карта РСФСР М 1:2 500 000 (под ред. В. М. Фридланда, 1988)
 Почвенная карта Нечернозёмной зоны РСФСР М 1:1500000 (под ред. В. М. Фридланда, 1978)
 Почвенная карта Ярославской области
 Почвенная карта мира М 1:15 000 000 (М. А. Глазовская, В. М. Фридланд, 1980)
 Почвенная карта России М 1:2 500 000 (В. М. Фридланд, Е. Н. Руднева, Д. В. Шишов, 1988)

Примечания

Литература 
 Фридранд Владимир Маркович: К 100-летию со дня рождения / составители В. С. Столбовой, В. П. Белобров, Э. Н. Молчанов, И. Ю. Савин, И. В. Иванов, Л. Г. Колесникова, Н. М. Чебатуркина. Редактор А. Л. Иванов. Москва: Почвенный институт им. В. В. Докучаева, ЦНСХБ, 2019. 83 с. Тираж 200 экз.

Ссылки 

 Лаборатория географии и классификации почв
 Книги на biblus.ru

Географы России
Сотрудники Института географии РАН
Почвоведы СССР